Ва́нников () — російське прізвище. Жіноча форма — Ванникова.

Відомі носії 

 Борис Львович Ванников (1897—1962) — радянський державний діяч, тричі Герой Соціалістичної Праці.
 Ірина Валеріївна Ванникова ( 1976) — український журналіст, прес-секретар Президента України (2005—2010).